Истакзокитлан има више значења:

 Општина Истакзокитлан (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Истакзокитлан (Истакзокитлан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику